

Geografia 
Italia
 Mulargia – frazione di Bortigali
 Lago di Mulargia – bacino della Sardegna
 Stagno di Mulargia – zoma umida della Sardegna

Persone 
 Edoardo Mulargia – regista italiano